Eadgyth je anglosasko žensko osobno ime. Kasniji engleski oblici su Edith i Editha. 
 sveta Edita Polesworthska (fl. rano 10. stoljeće), vjeruje se da je bila sestra kralja Æthelstana i sestra Sihtric Cáech
 Edita Engleska (Edita od Wessexa) (umrla 946.), carevna i supruga svetog rimskog cara Otona I. Velikog
 sveta Edita Wiltonska (umrla oko 984.), kćer Edgar I. Miroljubivog
 Edita, kćer Ethelreda II. Nespremnog (fl. 10/11. stoljeće), kćer kralja Ethelreda II. Nespremnog i njegove prve supruge Aelfgifu, supruga ealdormana Eadrica Streone
 Edita od Wessexa (umrla 1075.), supruga Edvarda III. Ispovjednika

Često se ovo osobno ime miješa s osobnim imenima Ealdgyth i Eadgifu.

Imena